Алекса́ндр Ива́нович Выуче́йский (30 декабря 1949, д. Чёрная, Приморско-Куйский сельсовет, Ненецкий автономный округ, РСФСР — 6 августа 2013 Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ) — российский и ненецкий общественный и государственный деятель, президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» (1995—2001), народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР

Биография 

В 1969 г. окончил Архангельский рыбопромышленный техникум, в 1975 г. — Ухтинский горно-нефтяной техникум.

Работал помощником бурильщика, верховым в бурильной бригаде Ненецкой геолого-поисковой партии, специалистом по ремонту бурильного оборудования.

 1974—1989 гг. — начальник цеха Хорей-Верской нефтегазоразведочной экспедиции.
 1989 г. был избран народным депутатом СССР от Ненецкого национально-территориального избирательного округа № 744, Ненецкого автономного округа, а затем членом Верховного Совета СССР. Член Комиссии Совета Национальностей по вопросам социального и экономического развития союзных и автономных республик, автономных областей и округов.
 1991—1993 гг. — представитель Президента Российской Федерации в Ненецком автономном округе,
 1993—1995 гг. — генеральный директор СП «Авио».
 1995—2001 гг. — президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». Затем — почетный президент.

Дважды (1996 и 2000) избирался депутатом Собрания депутатов Ненецкого АО.

Александр Выучейский скончался 6 августа 2013 года после тяжёлой болезни.

Политическая деятельность 
Будучи одним из лидеров движения «За безъядерный Север» добился Постановления Верховного Совета СССР о запрете ядерных испытаний, в том числе на Новой Земле. Как депутат и общественный деятель способствовал совершенствованию государственной политики по защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера. 19 августа 1991 года в прямом эфире  окружного радио выступил с осуждением действий ГКЧП. В ноябре 2004 года в знак протеста, в связи с принятием поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» согласно которым доходы автономных округов от части федеральных налогов и сборов, а также большая часть властных полномочий передавались краям и областям, вернул президенту РФ Путину В.В. его подарок - наручные часы.

Награды и звания 

Награждён орденом Дружбы народов (1986).

Примечания

Источники 

 https://web.archive.org/web/20131214082041/http://www.yasavey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=653:2013-08-06-10-15-28&catid=21&Itemid=19
 http://narianmar.bezformata.ru/listnews/zhizni-aleksandr-ivanovich-viuchejskij/13304752/ 

Члены Совета Национальностей (1989—1991)
Члены комиссий Совета Национальностей
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
Представители президента России в регионах